Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2011/12 - серія з шести шахових турнірів, які були частиною циклу кваліфікації до матчу за звання чемпіонки світу з шахів 2013.

Результати
Відбулись наступні шість турнірів:

Перехресні таблиці
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Ростов, серпень 2011
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! тай-брейк
|-
|1||align=left|Хоу Іфань||2575||-||0||1||½||½||1||1||½||1||½||1||1||8||
|-
|2||align=left| Катерина Лагно||2536||1||-||0||½||1||½||1||1||1||0||½||½||7||
|-
|3||align=left| Анна Музичук||2538||0||1||-||½||½||½||1||½||½||1||½||½||6½||34.25
|-
|4||align=left| Тетяна Косинцева||2557||½||½||½||-||½||½||0||1||½||1||1||½||6½||33.50
|-
|5||align=left| Надія Косинцева||2560||½||0||½||½||-||½||½||½||½||½||1||1||6||
|-
|6||align=left| Гампі Конеру||2614||0||½||½||½||½||-||½||½||½||1||0||1||5½||28.25
|-
|7||align=left| Аліса Галлямова||2492||0||0||0||1||½||½||-||1||0||1||1||½||5½||26.75
|-
|8||align=left| Антоанета Стефанова||2524||½||0||½||0||½||½||0||-||1||½||1||½||5||25.25
|-
|9||align=left| Еліна Даніелян||2521||0||0||½||½||½||½||1||0||-||0||1||1||5||24.25
|-
|10||align=left| Жуань Луфей||2479||½||1||0||0||½||0||0||½||1||-||½||½||4½||
|-
|11||align=left| Катерина Ковалевська||2427||0||½||½||0||0||1||0||0||0||½||-||1||3½||
|-
|12||align=left|   Олександра Костенюк||2497||0||½||½||½||0||0||½||½||0||½||0||-||3||
|}

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Шеньчжень, вересень 2011
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! тай-брейк
|-
|1||align=left|Хоу Іфань||2578||-||½||½||1||½||1||1||½||½||1||1||½||8||
|-
|2||align=left|   Анна Музичук||2545||½||-||½||½||½||½||½||1||½||1||½||1||7||
|-
|3||align=left| Цзюй Веньцзюнь||2536||½||½||-||½||1||½||½||0||1||½||½||1||6½||33.75
|-
|4||align=left| Тань Чжун'ї||2429||0||½||½||-||½||½||½||½||½||1||1||1||6½||31.25
|-
|5||align=left| Чжао Сюе||2497||½||½||0||½||-||1||1||0||½||½||½||1||6||31.25
|-
|6||align=left| Жуань Луфей||2477||0||½||½||½||0||-||½||1||½||½||1||1||6||28.75
|-
|7||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2465||0||½||½||½||0||½||-||0||1||1||½||1||5½||
|-
|8||align=left| Еліна Даніелян||2517||½||0||1||½||1||0||1||-||0||0||½||½||5||
|-
|9||align=left| Чжу Чень||2490||½||½||0||½||½||½||0||1||-||0||½||½||4½||25.00
|-
|10||align=left| Вікторія Чміліте||2525||0||0||½||0||½||½||0||1||1||-||½||½||4½||22.00
|-
|11||align=left| Катерина Ковалевська||2421||0||½||½||0||½||0||½||½||½||½||-||½||4||
|-
|12||align=left| Бетул Чемре Їлдиз||2308||½||0||0||0||0||0||0||½||½||½||½||-||2½||
|}

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Нальчик, жовтень 2011
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! тай-брейк
|-
|1||align=left|Чжао Сюе||2497||-||0||½||1||1||1||1||1||1||1||1||1||9½||
|-
|2||align=left| Цзюй Веньцзюнь||2536||1||-||½||½||½||1||½||1||1||½||0||½||7||
|-
|3||align=left| Катерина Ковалевська||2421||½||½||-||1||½||½||½||1||½||½||½||0||6||33.75
|-
|4||align=left| Вікторія Чміліте||2525||0||½||0||-||1||½||1||½||½||½||½||1||6||29.25
|-
|5||align=left| Катерина Лагно||2554||0||½||½||0||-||½||½||½||1||½||½||1||5½||
|-
|6||align=left| Чжу Чень||2490||0||0||½||½||½||-||½||½||1||½||1||0||5||25.00
|-
|7||align=left| Тетяна Косинцева||2536||0||½||½||0||½||½||-||½||½||½||½||1||5||24.50
|-
|8||align=left| Надія Косинцева||2560||0||0||0||½||½||½||½||-||½||½||1||1||5||23.00
|-
|9||align=left| Антоанета Стефанова||2528||0||0||½||½||0||0||½||½||-||1||1||1||5||23.00
|-
|10||align=left| Аліса Галлямова||2498||0||½||½||½||½||½||½||½||0||-||1||0||4½||
|-
|11||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2465||0||1||½||½||½||0||½||0||0||0||-||1||4||
|-
|12||align=left| Олександра Костенюк||2469||0||½||1||0||0||1||0||0||0||1||0||-||3½||
|}

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Казань, червень 2012
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! тай-брейк
|-
|1||align=left|Гампі Конеру||2589||-||½||½||½||½||½||½||1||1||½||1||1||7½||36.75
|-
|2||align=left|Анна Музичук||2598||½||-||½||½||½||½||½||½||1||1||1||1||7½||36.50
|-
|3||align=left| Вікторія Чміліте||2508||½||½||-||1||0||½||½||½||½||1||1||1||7||35.00
|-
|4||align=left| Хоу Іфань||2623||½||½||0||-||1||1||1||½||1||½||1||0||7||37.25
|-
|5||align=left| Олександра Костенюк||2457||½||½||1||0||-||1||½||0||½||0||1||1||6||31.00
|-
|6||align=left| Еліна Даніелян||2484||½||½||½||0||0||-||1||1||½||1||0||1||6||30.75
|-
|7||align=left| Тетяна Косинцева||2532||½||½||½||0||½||0||-||1||½||½||½||1||5 ½||
|-
|8||align=left| Катерина Лагно||2546||0||½||½||½||1||0||0||-||½||½||1||½||5||
|-
|9||align=left| Антоанета Стефанова||2518||0||0||½||0||½||½||½||½||-||1||½||½||4½||22
|-
|10||align=left| Надія Косинцева||2528||½||0||0||½||1||0||½||½||0||-||1||½||4½||22.75
|-
|11||align=left| Аліса Галлямова||2484||0||0||0||0||0||1||½||0||½||0||-||1||3||
|-
|12||align=left| Бетул Чемре Їлдиз||2333||0||0||0||1||0||0||0||½||½||½||0||-||2½||
|}

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Джермук, липень 2012
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! тай-брейк
|-
|1||align=left|Хоу Іфань||2617||-||½||0||½||½||1||½||½||1||1||½||1||7||
|-
|2||align=left| Надія Косинцева||2516||½||-||½||1||½||1||1||1||0||0||½||½||6½||36.50
|-
|3||align=left| Катерина Лагно||2537||1||½||-||1||½||½||0||½||½||1||½||½||6½||36.00
|-
|4||align=left| Гампі Конеру||2598||½||0||0||-||1||½||1||0||1||1||½||1||6½||33.00
|-
|5||align=left| Цзюй Веньцзюнь||2518||½||½||½||0||-||1||0||1||½||½||½||1||6||31.25
|-
|6||align=left| Жуань Луфей||2483||0||0||½||½||0||-||1||½||1||½||1||1||6||29.25
|-
|7||align=left| Чжао Сюе||2556||½||0||1||0||1||0||-||½||1||0||½||1||5½||
|-
|8||align=left| Еліна Даніелян||2480||½||0||½||1||0||½||½||-||½||½||½||½||5||27.50
|-
|9||align=left| Ліліт Мкртчян||2450||0||1||½||0||½||0||0||½||-||1||½||1||5||25.25
|-
|10||align=left| Катерина Ковалевська||2417||0||1||0||0||½||½||1||½||0||-||1||0||4½||
|-
|11||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2447||½||½||½||½||½||0||½||½||½||0||-||0||4||
|-
|12||align=left| Ніно Хурцидзе||2456||0||½ ½||||0||0||0||0||½||0||1||1||-||3½||
|}

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Анкара, вересень 2012
|-
!!!!! Рейтинг!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! очки!! Тай-брейк
|-
|1||align=left|Гампі Конеру||2593||-||0||½||½||1||½||1||1||1||1||1||1||8½||
|-
|2||align=left| Анна Музичук||2606||1||-||½||½||½||½||1||½||½||1||1||1||8||
|-
|3||align=left| Чжао Сюе||2549||½||½||-||0||½||1||½||1||1||1||1||½||7½||
|-
|4||align=left| Вікторія Чміліте||2520||½||½||1||-||½||½||0||½||1||0||1||1||6½||33.50
|-
|5||align=left| Жуань Луфей||2492||0||½||½||½||-||½||½||½||½||1||1||1||6½||29.50
|-
|6||align=left| Батхуягийн Мунгунтуул||2434||½||½||0||½||½||-||½||1||½||½||1||½||6||
|-
|7||align=left| Тетяна Косинцева||2524||0||0||½||1||½||½||-||1||½||0||1||½||5½||
|-
|8||align=left| Цзюй Веньцзюнь||2528||0||½||0||½||½||0||0||-||1||1||½||1||5||
|-
|9||align=left|   Антоанета Стефанова||2502||0||½||0||0||½||½||½||0||-||1||½||1||4½||
|-
|10||align=left| Бетул Чемре Їлдиз||2341||0||0||0||1||0||½||1||0||0||-||½||½||3½||
|-
|11||align=left| Моніка Соцко||2463||0||0||0||0||0||0||0||½||½||½||-||1||2½||
|-
|12||align=left| Кюбра Озтюрк||2294||0||0||½||0||0||½||½||0||0||½||0||-||2||
|}

Загальний залік гран-прі
Хоу Іфань виграла серію гран-прі з відмінним результатом, вінцем якого стала її третя одноосібна перемога на п'ятому гран-прі в Джермуці й це дозволило їй вийти на матч за звання чемпіонки світу з шахів 2013 проти Анни Ушеніної. Результат курсивом означає не врахований в загальному підсумку, оскільки є три кращі результати.

Примітки

External links
 офіційний сайт 

Гран-прі ФІДЕ
2011 у шахах
2012 у шахах